Васильев, Геннадий: Васильев, Геннадий Абович (1920—1963) — советский государственный и политический деятель, председатель Орловского областного исполнительного комитета.
 Васильев, Геннадий Андреевич (род. 1953) — генеральный прокурор Украины.
 Васильев, Геннадий Борисович (1944—2021) — генерал-полковник, командующий Московским округом ВВС и ПВО.
 Васильев, Геннадий Георгиевич (1940—2012) — советский и российский скульптор.
 Васильев, Геннадий Леонидович (1940—1999) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.